Crazy Eyes – album dei Poco del 1973
 Crazy Eyes – album dei Filter del 2016
 Crazy Eyes – film del 2012 diretto da Adam Sherman